Дени́с Раи́левич Шари́пов (), также известный как «electronic», — профессиональный российский киберспортсмен, один из лучших игроков мира в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Чемпион ESL One: Cologne 2018 и IEM Katowice 2020, серебряный призёр FACEIT Major: London 2018 в составе украинской команды Natus Vincere. В 2021 году Денис Шарипов в составе Natus Vincere выиграл Intel Grand Slam и выиграл за игровой сезон 4 турнира ESL. 7 ноября 2021 Денис выиграл турнир PGL Major Stockholm 2021. 19 декабря 2021 года Денис выиграл Blast Premier World Final.

С 2018 по 2021 года четыре раза подряд попадал в рейтинг ТОП-20 лучших игроков мира по версии портала HLTV.org

Карьера 
Карьера Дениса началась в середине 2015 года, он начал играть в команде ACES вместе с Дмитрием «hooch» Богдановым. Позже он участвовал в таких коллективах как Rebels, Team Empire, NokSuKao. Шарипов часто менял команды, пока организация Flipsid3 Tactics не взяла игрока на испытательный срок. В новой команде Денис продолжил демонстрировать высокий индивидуальный уровень игры, благодаря чему привлёк к себе внимание Natus Vincere. В составе Рождённых Побеждать electronic заменил Дениса «seized» Костина и проявил себя с первых турниров.

В команде Flipsid3 Tactics 
В составе Flipsid3 Tactics Денис раскрывает свой потенциал и становится чемпионом DreamHack Leipzig 2017, скорее всего, именно после этого турнира его заметила команда Natus Vincere и дополнила свой состав.

В команде Natus Vincere 
Осенью 2017 года в команде Natus Vincere были серьёзные проблемы, как отметил Денис «seized» Костин: «Мы не могли развиваться из-за атмосферы, которая была в коллективе». После этого в команде начинаются перемены. 6 ноября 2017 года организация выкупает у команды Flipsid3 Tactics electronic`а в замен на аренду «seized» Дениса Костина. В новом составе Денис проявил себя с лучшей стороны сразу. Natus Vincere выиграли DreamHack Winter 2017, а Шарипов завершил свой первый турнир в новой команде с показателем У/С 1,12. Затем следовал мейджор — ELEAGUE Major 2018, в котором Денис дошёл до полуфинала. С уверенностью можно сказать, что в команде Natus Vincere раскрылся потенциал Дениса, ведь потом он занял 2 место на FACEIT Major: London 2018 и стал чемпионом BLAST Pro Series — Copenhagen 2018 и ESL One: Cologne 2018.

Денис «electronic» Шарипов занял 4 место из 20 в рейтинге игроков мира 2018 года по версии портала HLTV.org. В 2019 — шестое и в 2020 году — пятое

6 февраля 2020 года electronic в составе команды Natus Vincere проигрывают в финале турнира ICE Challenge 2020 против mousesports со счётом 3-1 в пользу последних. Но не смотря на поражение команды Дениса, он был назван лучшим игроком турнира и получает свою первую MVP медаль в карьере по версии портала HLTV.org

1 марта 2020 года Денис Шарипов в составе команды Natus Vincere выиграл турнир IEM Katowice 2020, обыграв в финале команду G2 со счётом 3-0.

24 января 2021 года electronic побеждает со своей командой в гранд-финале турнира BLAST Premier 2020 против Astralis со счётом 2-0, и забирает со своей командой кубок турнира и 600 тысяч долларов.

8 ноября 2021 года electronic выигрывает PGL Major Stockholm 2021.

После вторжения России в Украину вслед за Perfecto, своим коллегой по команде Natus Vincere, отказался от выступления под российским флагом: 22 декабря 2022 года попросил заменить его на нейтральный в киберспортивном википроекте Liquipedia.

Семья 
Разведён, воспитывает дочку. Есть двоюродный брат Шарипов Артем Маратович, который живет в Новосибирске и работает таргетологом в DMA Group. Сам Денис говорил о брате следующее: «Мы виделись с ним всего 2 раза и каждый раз он говорил мне „Привет, электроник“, как будто не знает как меня зовут».

Личные достижения

Примечания

Ссылки 

Киберспортсмены России
Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive
Natus Vincere